Ai Giochi di Sydney 2000 hanno partecipato 10.651 atleti provenienti da 199 paesi per un totale di 300 eventi in 28 sport.
80 paesi hanno conquistato almeno una medaglia, mentre altri 119 non ne hanno conquistata alcuna. Gli Stati Uniti hanno conquistato il maggior numero di medaglie generale (91) ed il maggior numero di medaglie d'oro (35). La nazione ospite, l'Australia ha concluso i Giochi con un totale di 58 medaglie (16 d'oro, 25 d'argento e 17 di bronzo. Colombia e Lettonia hanno vinto il primo oro olimpico della loro storia, mentre Vietnam, Barbados e Kirghizistan hanno vinto la loro prima medaglia in assoluto, rispettivamente un argento nel taekwondo, un bronzo nell'atletica leggera e un bronzo nel judo.

Medagliere completo

Note

Voci correlate 
 Medagliere complessivo dei Giochi olimpici

Altri progetti 

Giochi della XXVII Olimpiade